Ettal kan syfta på:

Geografi

Mikronesiens federerade stater 

 Ettal (ö), Chuuk, Ettal Municipality, 
 Ettal Municipality – en kommun 
 Ettal Village – en ort

Tyskland 

 Ettal, Oberbayern – kommun i Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern, Oberbayern, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar